Bartonville, un village situé au centre-est du comté de Peoria dans l'Illinois.
 Bartonville, une ancienne ville, siège du comté de Gasconade dans le Missouri.
 Bartonville, une ville du comté de Denton au Texas.